Sandhurst – miasto w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Sandhurst – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Sandhurst – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)